Quévreville-la-Millon, Seine-Maritime, voormalige gemeente
 Quévreville-la-Poterie, Seine-Maritime